Анатолий Фёдорович Га́нжиков (25 июля 1935 — 13 января 2014) — советский и российский педагог. Заслуженный учитель школы Российской Федерации. Заслуженный учитель школы Карельской АССР. Почётный гражданин города Петрозаводска (2009).

Биография 
Родился в 1935 году в деревне Челмужи Медвежьегорского района. Отец был репрессирован как враг народа.

Малолетний узник концлагеря — в годы советско-финской войны (1941—1944) вместе с матерью был интернирован финскими оккупантами в концлагерь № 1 в городе Петрозаводске.

После войны окончил 22-ую петрозаводскую школу.

С 1955 года — преподаватель черчения и завуч по производственному обучению в средней школе № 8 города Петрозаводска.

С 1967 года — конструктор петрозаводского завода «Авангард».

В 1979 году закончил заочное отделение Карельского педагогического института.

С 1974 года работал в межшкольном учебно-производственном комбинате, преобразованном в 1991 году усилиями Ганжикова в школу-колледж Державинский лицей. С 1994 года — директор Державинского лицея.

С 2009 года на пенсии.

Скончался 13 января 2014 года в Петрозаводске.

Награды 
 Отличник народного просвещения
 Орден Дружбы

Память 
19 января 2019 году на здании Державинского лицея в Петрозаводске открыта памятная доска А. Ф. Ганжикову.

Примечания

Литература 
 Кашин В. Почетный гражданин Петрозаводска : [о педагоге петрозаводского Державинского лицея А. Ф. Ганжикове] / Вячеслав Кашин // Карелия. — 2010. — 9 сентября — С. 10 
 Ганжиков А. Ф. Бывший директор Держав. лицея Анатолий Ганжиков : «Я в свои 75 лет полон сил» : [интервью / беседовал Александр Радченя] // Карельская Губернія. — 2010. — 29 сентября-5 октября (№ 39). — С. 21
 Ушел из жизни основатель и первый директор «Державинского лицея» : [некролог о А. Ф. Ганжикове] / Министерство образования РК // Комсомольская правда. Карелия. — Петрозаводск, 2014. — 16-23 января (№ 3). — С. 3 (Прил.: Карелия). — ISSN 0233-433Х
 Анисимова А. Первый директор «Державы» : утрата : [об основателе петрозаводского Державинского лицея А. Ф. Ганжикове] / Александра Анисимова // Моя газета+. — Петрозаводск, 2014. — № 2
 Kolomainen R. Lyseon paikka koulutusyhteiskunnassa : [Petroskoin Derzavin- lyseosta ja sen johtajasta A. Ganzikovista] / R. Kolomainen // Carelia. — 2003. — № 5. — S. 110—115.
 Тютева О. И. Анатолий Федорович Ганжиков — Учитель, Директор, Новатор / Тютева Ольга Ивановна // Столичное образование. — Петрозаводск, 2014. — № 33. — С. 1. — ISSN 2077-3196
 Ганжиков А. Быть ли директору депутатом : [Интервью с директором Державин. лицея] // Петрозаводск.- 2002.- 26 апреля — С.7. 
 Архипов А.Законы республики ШКИД : [Державин.лицей г. Петрозаводска] // Губернія.-1997.-30 октября — 5 ноября -С.19 
 Шепеленко М. Сказ о директоре Державинского лицея : В четырех частях // Город.- 2001.- 11 апр.- С.10. 
 Ганжиков А. «Держава»- школа века" : [Интервью с директором Державин. лицея] // Карелия.- 2001.- 18 авг.- С.4. 
 О лауреатах 2000 года Республики Карелия : Постановление Пред. Правительства РК от 25.12.2000 г.,N348 // Карелия.-2000.-30 декабря -С.4-5.

Ссылки 
 Бывший директор Державинского лицея Анатолий Ганжиков (интервью, 2010 год)
 Почётный гражданин Петрозаводска А. Ф. Ганжиков
 Ушел из жизни основатель и первый директор «Державинского лицея»
 Умер первый директор Державинского лицея
 Петрозаводск простился с великим педагогом

Концентрационные лагеря Финляндии
Заслуженные учителя школы Карельской АССР
Почётные граждане Петрозаводска
Похороненные на Сулажгорском кладбище
Выпускники ПетрГУ